Forăști se poate referi la:
 Forăști, Iași
 Forăști, Suceava

Vezi și 
 Forăscu

Toponime românești